Aba může mít více významů:

zeměpisné jméno
 Aba (Nigérie) – průmyslové centrum v Nigérii
 Aba (Maďarsko) – město v Maďarsku
 Okres Aba – odstraněný okres v Maďarsku
 Aba (nigerijská řeka)
 Aba (ruská řeka)

osobní jméno
 Aba – příslušník uheského šlechtického rodu Abovců
 Aba (egyptský král) – egyptský král, poslední v 8. dynastii
 Aba (jméno) – ženské křestní jméno
 Aba (mytologie) – v řecké mytologii najáda, nymfa vodního zdroje
 Omodej Aba († 1311) – uherský zemský hodnostář, oligarcha a zakladatel rodu "Omodejů"
 Samuel Aba (990–1044) – uherský král
 Vilmos Aba-Novák (1894–1941) – maďarský malíř a grafik

jiný význam
 Kyselina abscisová
 Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) - vědecký přístup k vyhodnocování chování a jeho úpravám užívaný především u dětí s autismem

Související články 
 ABBA

Externí odkazy